Grani – personaggio della mitologia norrena, cavallo di Sigfrido
Grani – personaggio dei Digimon
Grani – nome proprio di persona islandese maschile
 – calciatore italiano

Pagine correlate
Grano